Бутницький Іван Миколайович — ректор Тернопільського педінституту в 1982–1984 роках.
 Бутницький Максим Олександрович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бутніцький Олег Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища